Texhoma is een gedeelde stad in de Verenigde Staten. Het noordelijk deel valt onder Oklahoma en het zuidelijk deel onder Texas. Zie de volgende artikels:
Texhoma (Oklahoma)
Texhoma (Texas)